Birkeland ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Birkeland (* 1953), norwegisch-schwedischer Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor    
 Bernt Johannes Birkeland (1879–1955), norwegischer Meteorologe
 Bjarte Birkeland (1920–2000), norwegischer Literaturhistoriker
 Egil Birkeland (* 1964), norwegischer Schauspieler   
 Eva Birkeland (* 1938), norwegische Verwaltungsbeamtin    
 Fanny Horn Birkeland (* 1988), norwegische Biathletin und Skilangläuferin
 Halvor Birkeland (1894–1971), norwegischer Segler
 Harris Birkeland (1904–1961), norwegischer Alttestamentler und Semitist
 Kirsti Birkeland (1930–2019), norwegische Schriftstellerin     
 Kristian Birkeland (1867–1917), norwegischer Physiker
 Lars Helge Birkeland (* 1988), norwegischer Biathlet
 Michael Birkeland (1830–1896), norwegischer Landwirt und Abgeordneter      
 Omund Bjørnsen Birkeland (1786–1862), norwegischer Historiker und Politiker
 Øystein Birkeland (* 1962), norwegischer Cellist   
 Peter Hersleb Graah Birkeland (1807–1896), norwegischer lutherischer Bischof    
 Rasmus Birkeland (1888–1972), norwegischer Segler
 Reidar Birkeland (* 1928), norwegischer Veterinärmediziner   
 Richard Birkeland (1879–1928), norwegischer Mathematiker
 Sven Otto Birkeland (* 1948), norwegischer Fußballspieler   
 Thøger Birkeland (1922–2011), dänischer Kinderbuch-Autor
 Turid Birkeland (1962–2015), norwegische Politikerin

Birkeland ist der Name folgender Orte:
 Birkeland (Austevoll), Ort in der norwegischen Kommune Austevoll im Fylke Vestland
 Birkeland (Birkenes), Ort in der norwegischen Kommune Birkenes im Fylke Agder
 Birkeland (Hægebostad), Ort in der norwegischen Kommune Hægebostad im Fylke Agder

Birkeland steht für:
 (16674) Birkeland, Asteroid des Hauptgürtels
 Birkeland (Mondkrater)
 Yara Birkeland, batterieelektrisch angetriebenes, autonom verkehrendes Containerschiff
 Birkelandströme, siehe Magnetosphäre